Superpohár UEFA 1975 byl 2. ročník soutěže zvané Superpohár UEFA, pořádané Evropskou fotbalovou asociací UEFA. Zápasy se odehrály 9. září a 6. října 1975. Účastníky byli vítěz PMEZ ročníku 1974/75 – německý FC Bayern Mnichov a vítěz Poháru vítězů pohárů ze stejného ročníku FK Dynamo Kyjev.

První zápas

Druhý zápas

Vítěz 

UEFA Super Cup
Fotbal v roce 1975
Zápasy Bayernu Mnichov
Zápasy FK Dynamo Kyjev
Fotbal v Kyjevě
Sportovní události v Mnichově
Sportovní události v Kyjevě